Синцов:

 Синцов Дмитро Матвійович — математик.
 Синцов Іван Федорович — геолог.